Marco Cavagna (* 1958; † 9. August 2005) war ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker. Er war Mitglied der Gruppo Astrofili Brianza, die das Osservatorio Astronomico Sormano (IAU-Code 587) in Sormano gründete. Im Laufe seiner Karriere war er dort an der Entdeckung von 19 Asteroiden beteiligt.

Er starb am 9. August 2005 an einem Schlaganfall. Es wurde beschlossen, ein neues 60-cm-Teleskop an der Sternwarte nach ihm zu benennen.

Der Asteroid (10149) Cavagna wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Nachruf auf Marco Cavagna (engl.)
 Osservatorio Astronomico Sormano (OAS) (engl.)

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1958
Gestorben 2005
Mann
Amateurastronom